Орловский областной Совет народных депутатов — законодательный (представительный) однопалатный орган государственной власти Орловской области, является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти области. Ныне действующий состав сформирован по итогам выборов 18 сентября 2016 года. По сравнению с предыдущим составом, в нём увеличилось количество депутатов от Единой России, ЛДПР и Справедливой России, и уменьшилось число депутатов от КПРФ. Председатель Совета — Леонид Семенович Музалевский, первый заместитель председателя — Михаил Васильевич Вдовин.

Общая информация 

Орловский областной Совет народных депутатов в соответствии со статьей 50.1 Устава Орловской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти области. Орловский Областной Совет народных депутатов состоит из 50 депутатов, избираемых населением области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 25 депутатов избираются по одномандатным округам (один округ — один депутат), а 25 депутатов — по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Срок полномочий депутатов одного созыва составляет 5 лет (в соответствии со статьей 50.2 Устава Орловской области).

Полномочия 
Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов установлены Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами, Уставом Орловской области и Законами Орловской области. Основная задача Орловского областного Совета народных депутатов — осуществление правотворческой деятельности по принятию законов Орловской области

Орловский областной Совета народных депутатов осуществляет следующие полномочия:

 принимает Устав (Основной Закон) Орловской области и вносит в него изменения и дополнения;
 осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения Орловской области и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Орловской области;
 заслушивает ежегодные отчеты Губернатора области о результатах деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным областным Советом народных депутатов;
 осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Орловской области и настоящим Законом.

Созывы 
 1994—1998
 1998—2002
 2002—2007
 2007—2011
 2011—2016
 2016—

Фракции

Комитеты

Представительство в Совете Федерации 
Володин Николай Андреевич — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам социальной политики, секретарь Счетной комиссии Совета Федерации, с 1996 по январь 2002 года.

Щеблыгин Сергей Евгеньевич — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по образованию и науке, член Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям, член Комиссии Совета Федерации по культуре, с января 2002 г. по 18.09.2016 г.

Иконников Василий Николаевич — член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, с 18.09.2016 года, по настоящее время.

Интересные факты 

 С 1994 года законодательный орган Орловской области назывался Орловская областная Дума. В 1998 году депутаты решили вернуться к традиционному для Орловщины и более привычному для своих земляков названию регионального парламента — Орловский областной Совет народных депутатов.
 В мае 2018 года учрежден журнал «Региональный парламент», созданный с целью повышения информационной открытости Орловского областного Совета народных депутатов и обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов, депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, комитетов, комиссий и иных органов Орловского областного Совета народных депутатов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Орловская область
Орловская область